dennen-geelschildboktor
 Japanse geelschildboktor
 noordelijke geelschildboktor